Пепин има више значења:
 Округ Пепин (Висконсин)
 Пепин (Висконсин)